Александр Владимирович Суворов:
 Суворов, Александр Владимирович (род. 1963) — советский и российский музыкант-ударник, заслуженный артист России.
 Суворов, Александр Владимирович (род. 1961) — советский и российский футболист. Примечания